Быченский Филипп Тимофеевич (1760 — ) — вице-адмирал Российского императорского флота.

Биография 
Старший сын Тимофея Филипповича Быченского и его супруги Ирины Алексеевны, урожденной Норовлёвой.

 года был зачислен в Морской кадетский корпус.  года, после окончания обучения, был произведен в чин мичмана и в 1782—1784 годах в составе эскадры под командованием адмирала В. Я. Чичагова совершил переход в Ливорно и обратно. В 1785 году произведен в чин лейтенанта. Во время русско-шведской войны на бомбардирском корабле «Победитель» участвовал в Гогландском сражении, а после сражения, командуя транспортным кораблем «Смелый» отвозил раненых в Кронштадт. В компанию 1789 года на том же бомбардирском корабле «Победитель» участвовал в Эландском сражении, после чего отличился в бою у Поркалауда и при овладении Барезундским проходом. В компанию 1790 года участвовал в Ревельском сражении и за отличие был произведен в чин капитан-лейтенанта.

В 1798—1800 годах командуя фрегатом «Рига» участвовал в экспедиции в Голландию и за отличие при высадке десанта был награждён орденом Святой Анны III степени на шпагу.

В 1801—1807 годах находился при Кронштадтском порту и  года был награждён орденом Святого Георгия IV степени, а  года — орденом Святой Анны II степени с пожалованием в 1807 году алмазных знаков к этому ордену. В компанию 1807 года командовал 130-пушечным кораблем «Благодать» в составе эскадры под командованием адмирала П. И. Ханыкова.  года произведен в чин капитан-командора. В 1809 году переведен в Черноморский флот с назначением капитаном Херсонского порта и  года произведен в чин контр-адмирала с назначением флотским начальником в Севастополе. В 1818 году награждён орденом Святой Анны I степени и  года был произведен в чин вице-адмирала.

На пожертвования Быченского в 1822 годы был возведен Храм Всех Святых в Севастополе, где и был захоронен.

Семья 

Женат на девице и дочери Генерал-Майора А. А. Юрковского Дарье Анастасьевне.

Дети: Александр, Алексей, Елизавета, Александра.

Примечания

Литература 
 
 

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790